Een verkeersweg:
 N686 (België)
 N686 (Frankrijk)
 N686 (Nederland), zie Provinciale weg 686

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing